Uljanowka (kyrillisch Ульяновка) ist der Name folgender Orte:

in Russland:
 Uljanowka (Leningrad), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Leningrad
 von Dörfern und ländlichen Siedlungen:
 in der Republik Baschkortostan:
 Uljanowka (Baschkortostan, Karmaskaly), Rajon Karmaskaly
 Uljanowka (Baschkortostan, Kujurgasinski), Rajon Kujurgasinski
 in der Oblast Belgorod:
 Uljanowka (Belgorod)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Uljanowka (Kaliningrad) (ehemals Klein Hoppenbruch, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 in der Oblast Kursk:
 Uljanowka (Kursk)
 in der Oblast Lipezk:
 Uljanowka (Lipezk)
 in der Republik Mordwinien:
 Uljanowka (Mordwinien, Ardatow), Rajon Ardatow
 Uljanowka (Mordwinien, Atjaschewo), Rajon Atjaschewo
 in der Oblast Moskau:
 Uljanowka (Moskau)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Uljanowka (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Uljanowka (Nowosibirsk)
 in der Oblast Omsk:
 Uljanowka (Omsk)
 in der Oblast Orjol:
 Uljanowka (Orjol, Korsakowo), Rajon Korsakowo
 Uljanowka (Orjol, Kromy), Rajon Kromy
 in der Oblast Pensa:
 Uljanowka (Pensa, Belinski), Rajon Belinski
 Uljanowka (Pensa, Kusnezk), Rajon Kusnezk
 Uljanowka (Pensa, Tamala), Rajon Tamala
 in der Region Perm:
 Uljanowka (Perm)
 in der Oblast Rjasan:
 Uljanowka (Rjasan)
 in der Oblast Samara:
 Uljanowka (Samara)
 in der Region Stawropol:
 Uljanowka (Stawropol, Georgijewsk), Rajon Georgijewsk
 Uljanowka (Stawropol, Mineralnyje Wody), Rajon Mineralnyje Wody
 in der Oblast Tambow:
 Uljanowka (Tambow, Kirsanow), Rajon Kirsanow
 Uljanowka (Tambow, Uwarowo), Rajon Uwarowo
 in der Republik Tatarstan:
 Uljanowka (Tatarstan)
 in der Oblast Tjumen:
 Uljanowka (Tjumen)
 in der Region Transbaikalien:
 Uljanowka (Transbaikalien)
 in der Republik Tschuwaschien:
 Uljanowka (Tschuwaschien)
 in der Oblast Tula:
 Uljanowka (Tula, Kamenskoje), Rajon Kamenskoje
 Uljanowka (Tula, Leninski), Rajon Leninski
 Uljanowka (Tula, Wenjow), Rajon Wenjow
 in der Oblast Twer:
 Uljanowka (Twer)
 in der Oblast Uljanowsk:
 Uljanowka (Uljanowsk)
 in der Oblast Wologda:
 Uljanowka (Wologda)
 in der Oblast Woronesch:
 Uljanowka (Woronesch, Borissoglebsk), Rajon Borissoglebsk
 Uljanowka (Woronesch, Repjewo), Rajon Repjewo

und eines Flusses:
 Uljanowka (Instrutsch), Nebenfluss der Inster in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Eimenfließ, 1938 bis 1946 Lehmgraben)

Orte in der Ukraine:
 ehemaliger Name einer Stadt in der Oblast Kirowohrad, Rajon Blahowischtschenske, siehe Blahowischtschenske
 von Dörfern:
 in der Autonomen Republik Krim:
 Uljanowka (Bilohirsk), Rajon Bilohirsk
 Uljanowka (Krasnohwardijske), Rajon Krasnohwardijske
 Uljanowka (Rosdolne), Rajon Rosdolne
 in der Oblast Cherson:
 Uljanowka (Cherson), Rajon Cherson
 in der Oblast Odessa:
 Uljanowka (Mykolajiwka), Rajon Mykolajiwka
 in der Oblast Poltawa:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Hrebinka, siehe Potschajiwka
 in der Oblast Saporischschja:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Polohy, siehe Oscherelne

Siehe auch:
 Uljaniwka (Begriffsklärung)